Reise der Hoffnung (tur. Umuda yolculuk, pol. Podróż nadziei) – dramat filmowy z 1990 roku w reżyserii Xaviera Kollera. Obraz jest koprodukcją szwajcarsko-turecko-brytyjską. Laureat Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny.

Zarys fabuły 
Film opowiada historię rodziny kurdyjskiej pochodzącej z Turcji, która próbuje nielegalnie wyemigrować do Szwajcarii – kraju, który znają tylko z pocztówki.

Linki zewnętrzne 
 Plakat
 
 

Brytyjskie dramaty filmowe
Brytyjskie filmy z 1990 roku
Filmy nagrodzone Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego
Szwajcarskie dramaty filmowe
Szwajcarskie filmy z 1990 roku
Tureckie dramaty filmowe
Tureckie filmy z 1990 roku